Фредерик Маркус Кнут ( или , 1904 — 1970) — датский ботаник.

Биография 
Фредерик Маркус Кнут родился в 1904 году.

Кнут занимался сбором и классификацией растений семейства Кактусовые из Южной Америки. Он описал более 430 видов семенных растений. Фредерик Маркус был соавтором Курта Бакеберга по книге «Kaktus-ABC» — руководству для профессионалов и любителей по истории кактусов, географии кактусов, описанию видов, выращиванию и размножению, опубликованной в 1935 году.

Фредерик Маркус Кнут умер в 1970 году.

Научная деятельность 
Фредерик Маркус Кнут специализировался на семенных растениях.

Примечания

Ссылки 
 Open Library: Kaktus-ABC

Ботаники по алфавиту
Ботаники Дании